Alianza FC (El Salvador), Salvadoraanse voetbalclub uit San Salvador.
 Alianza FC (Panama), Panamese voetbalclub uit Chilibre.